Rohmeder ist der Name von
 Ernst Rohmeder (Forstwissenschaftler) (1902–1972), deutscher Forstwissenschaftler
 Ernst Rohmeder (Bürgermeister) (1866–1950), Bürgermeister von Ansbach
 Bettina Feistel-Rohmeder (1873–1953), deutsche Malerin